Die Spor Toto Süper Lig 2022/23 ist die 65. Spielzeit der höchsten türkischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie wurde am 5. August 2022 mit einem 2:0-Auswärtssieg von Trabzonspor gegen İstanbulspor eröffnet und endet voraussichtlich am 28. Mai 2023.

Durch die Weltmeisterschaft 2022 in Katar, die aufgrund der klimatischen Verhältnisse in dem Wüstenstaat vom 21. November bis zum 18. Dezember 2022 stattfand, wurde der Spielbetrieb der Süper Lig für mehrere Wochen unterbrochen. Da die Nationalspieler, die an der WM teilnahmen, ab dem 14. November 2022 ihren Nationalmannschaften zur Verfügung stehen mussten, war der letzte Spieltag vor der WM-Pause am 11. bis 13. November (14. Spieltag). Danach ruhte der Spielbetrieb fünf Wochen und wurde am 23. Dezember 2022 wieder aufgenommen.

Spielbetrieb nach dem Erdbeben 
Am 7. Februar 2023 wurden alle Sportveranstaltungen aufgrund des Erdbebens in der Türkei und Syrien bis auf Weiteres abgesagt. Der Spielbetrieb sollte ab dem 17. Februar wieder aufgenommen werden, jedoch wurde der Neustart auf weitere zwei Wochen verschoben. Der Vorstand des türkischen Fußballverbands gab am 12. Februar 2023 bekannt, dass alle Mannschaften aus der Erdbebenregion an der Spielzeit nicht teilnehmen müssen und es keine sportliche Konsequenzen geben wird. Die nicht ausgetragenen Partien von Gaziantep FK und Hatayspor werden mit 0:3 für den Gegner gewertet. Die Spiele, welche bereits bestritten wurden, bleiben unverändert.

Teilnehmer 
Insgesamt nehmen 19 Mannschaften an der Spielzeit 2022/23 teil. Es qualifizierten sich die 16 Mannschaften aus der Vorsaison (Süper Lig 2021/22) und die drei Aufsteiger aus der zweithöchsten Spielklasse, der TFF 1. Lig (2021/22). Zweitligameister MKE Ankaragücü gelang der direkte Wiederaufstieg. Tabellenzweiter der TFF 1. Lig und zweiter Aufsteiger wurde Ümraniyespor. Für die Mannschaft aus Istanbul ist es die erste Saison in der höchsten türkischen Spielklasse. Play-off-Sieger der TFF 1. Lig 2021/22 wurde İstanbulspor und kehrte nach 17 Jahren zurück in die Süper Lig. Mit den Aufsteigern Istanbulspor und Ümraniyespor nehmen acht Mannschaften aus Istanbul teil. Zuletzt war dies in der Saison 1963/64 der Fall.

Statistiken

Tabelle 

 || M / CL
 || rowspan="2" | ECL

 || rowspan="4" |

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Scorerliste 
Als Scorerpunkt(e) zählen sowohl die erzielten Tore als auch die Torvorlagen eines Spielers. Bei gleicher Anzahl von Scorerpunkten sind die Spieler zuerst nach der Anzahl der Tore und danach alphabetisch geordnet.

Torvorlagenliste 
Bei gleicher Anzahl an Torvorlagen sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Weiße-Weste-Liste 
Die „Weiße Weste“ ist eine Torwartstatistik mit den meisten „Zu-Null-Spielen“, also torhüterische Spieleinsätze mit keinem Gegentor, die auf Opta-Sports-Statistikdaten basieren. Bei gleicher Anzahl sind die Torwarte zuerst nach der am wenigsten benötigten Einsätzen und danach alphabetisch geordnet.

Schiedsrichter

Sponsoren und Ausstatter

Weblinks 
 Webseite zur Süper Lig auf tff.org (türkisch)

Einzelnachweise 

2022 23
Superlig